Vermes – w zoologii przestarzały termin określający typ bezkręgowców, który zawierał robaki płaskie (płazińce) i robaki obłe (obleńce), a także wstężniaki i pierścienice

Nazwisko 
 Geza Vermes – specjalista od starożytnej Palestyny
 Péter Vermes (ur. 1991, Győr) – węgierski wioślarz
 Peter (Joseph) Vermes (ur. 1966, Willingboro) – piłkarz amerykański pochodzenia węgierskiego

Zobacz też 
 robak